Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки () присуждается Национальной академией искусства и науки звукозаписи за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

Данная категория была одной из трех вновь созданных для 55-й церемония «Грэмми». Она предназначена для «альбомов, содержащих не менее 51 % вновь записанных современных вокальных треков производной от R&B. Категория предназначена для исполнителей, чья музыка включает в себя более современные элементы R&B и может включать элементы урбан-попа, урбан евро-попа, урбан-рока и альтернативную урбан музыку».

Список лауреатов 

 Ссылка на церемонию «Грэмми», прошедшую в этом году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Грэмми
Появились в 2013 году в США